El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2011 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Por primera vez fueron 68 los equipos que disputaron la fase final, organizándose una ronda previa que daba acceso a la fase final entre 8 equipos, de los que cuatro se incorporarían a cada uno de los cuadros regionales. La Final Four se disputó en el Reliant Stadium de Houston, Texas. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Connecticut, que lograban su tercer campeonato en tres finales disputadas, la última en 2004, derrotando en la final a la Universidad Butler, que llegaba a la final por segunda temporada consecutiva. Kemba Walker, de los Huskies, fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos 

*Véase First Four.

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

First Four – Dayton, Ohio
Los ganadores de la fase First Four acceden al cuadro final cada uno en su región correspondiente.

East Regional – Newark, New Jersey

Final Regional

West Regional – Anaheim, California

Final Regional

Southwest Regional – San Antonio, Texas

Final Regional

Southeast Regional – Nueva Orleans, Luisiana

Final Regional

Final Four

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2011
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA